Малая Плесовская — деревня в Вагайском районе Тюменской области России. Входит в состав Черноковского сельского поселения.

География 
Деревня находится на берегу озера Татарское. Автомобильное сообщение.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района